Il doppio  dell'Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Konstantin Kravčuk e Denys Molčanov hanno battuto in finale Adrian Mannarino e Maxime Teixeira 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (semifinali)
  Olivier Charroin /  Kenny de Schepper (primo turno)

  Konstantin Kravčuk /  Denys Molčanov (Campioni)
  Adrián Menéndez Maceiras /  Iván Navarro (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2012